Мелиховский сельсовет— сельсовет в России:

 Мелиховский сельсовет — в Чеховском (апрель — июнь 1959) и Серпуховском (июнь — декабрь 1959) районах Московской области.
 Мелиховский сельсовет — в Лузгаринской волости Егорьевского уезда Московской губернии (1925—1926, 1927—1929).